Березина () — река в Витебской области Белоруссии и Смоленской области России. Правый приток Днепра. Длина — 63 км. Площадь бассейна — 938 км².

Исток в болоте недалеко от деревни Мальково Витебской области. По территории Белоруссии протекает на протяжении 6 км. Течёт на юго-восток. Впадает в Днепр к западу от д. Гусино Краснинского района.

Основные притоки слева: Малая Березина с притоком Ольшанка, Лешня, Ельня и Смердячка.

Ссылки 
 

Притоки Днепра
Реки Краснинского района Смоленской области
Реки Руднянского района Смоленской области
Реки Лиозненского района